Sunset Boulevard – noto viale di Los Angeles.
 Sunset Boulevard – titolo originale del film del 1950 diretto da Billy Wilder Viale del tramonto
 Sunset Boulevard –  musical di Andrew Lloyd Webber del 1993.
 Sunset Boulevard (Original Motion Pictures Score) – album di Franz Waxman contenente la colonna sonora del film.